Гири има више значења:
 Округ Гири (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Гири (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Рој Гири, је измишљени лик из америчке ТВ серије Бекство из затвора
Гири,  појам који означава скуп етичких правила која Jaпанци поштују